Salvatore Buemi (1860-1916), sculpteur italien ;
 Sébastien Buemi (né en 1988), pilote automobile suisse.